Evil (canção de Interpol)
Evil (canção de Mercyful Fate)
Ondskan (filme), produção sueca que concorreu ao Oscar como Evil
Evil (lutador), wrestler japonês

Desambiguação